Jewgenija Maximowna Tarassowa (; * 17. Dezember 1994 in Kasan) ist eine russische Eiskunstläuferin. Sie ist die Europameisterin im Paarlauf von 2017 und 2018.

Sportlicher Werdegang 
Jewgenija Tarassowa begann im Alter von vier Jahren mit dem Eiskunstlauf. Sie war eine der erfolgreichsten Einzel-Eiskunstläuferinnen Tatarstans. Als Mitglied der russischen Juniorenmannschaft hatte sie ihren ersten internationalen Erfolg beim ISU Junior Grand Prix 2008 in Belarus, wo sie den vierten Platz belegte.

Seit 2010 ist Tarassowa im Paarlauf aktiv. Ihr erster Partner war Jegor Tschudin. Seit dem Frühjahr 2012 ist ihr Eislaufpartner Wladimir Morosow. Ihre Trainer sind Nina Moser, Robin Szolkowy und Andrei Chekalo.

Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang belegten Tarassowa und Morosow Platz vier im Paarlauf.

Ergebnisse 

Erfolge im Paarlauf mit Wladimir Morosow:

Kontroverse 
Am 18. März 2022, wenige Wochen nach dem Beginn der Invasion Russlands in die Ukraine, nahm Tarassowa an einer vom Kreml organisierten Propagandshow am Jahrestag der Krim-Annexion im Olympiastadion Luschniki teil.

Weblinks

Einzelnachweise 

Eiskunstläufer (Russland)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2018
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2022
Olympiateilnehmer (Russland)
Universiadeteilnehmer (Russland)
Teilnehmer der Winter-Universiade  2013
Europameister (Eiskunstlauf)
Russischer Meister (Eiskunstlauf)
Russe
Geboren 1994
Frau